Kayla Day era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Amanda Anisimova ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Cori Gauff con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie

  Whitney Osuigwe (secondo turno)
  Marta Kostjuk (secondo turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Amanda Anisimova (campionessa)
  Carson Branstine (secondo turno)
  Wang Xinyu (secondo turno)
  Taylor Johnson (primo turno)
  Olga Danilović (quarti di finale)

 Sofia Sewing (primo turno)
 Simona Waltert (terzo turno)
 Ann Li (primo turno)
 María Camila Osorio Serrano (secondo turno)
 Emily Appleton (primo turno)
 Mai Hontama (primo turno)
 Sofya Lansere (terzo turno)
 Liang En-shuo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017